Constituição espanhola de 1808
 Constituição espanhola de 1812
 Constituição espanhola de 1837
 Constituição espanhola de 1845
 Constituição espanhola de 1856
 Constituição espanhola de 1869
 Constituição espanhola de 1876
 Constituição espanhola de 1931
 Constituição espanhola de 1978

 
Desambiguação